Ojrzeń est le nom :

 de la gmina de Ojrzeń, dans le powiat de Ciechanów, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Ojrzeń, chef-lieu de cette gmina
 du village de Ojrzeń, dans la voïvodie de Łódź.